Guerre des Six jours
 Campagne des Six-Jours
 Course de six jours en cyclisme (voir la liste des épreuves)

Titres 

 6 jours, 7 nuits, un film américain
 Prince des Six Jours, un film français